Pierwszy milion (film)
 Pierwszy milion (serial telewizyjny)